Childhood (englisch: Kindheit) ist:
 Childhood (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Serge Davidoff aus dem Jahr 2001
 Childhood (2009), britischer Spielfilm von Ben Allen aus dem Jahr 2009
 Childhood (Album), Musikalbum von Sylvia Chang aus dem Jahr 1981
 Childhood (Band), britische Rockband
 Childhood (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift zur Kindheitsforschung
 Childhood (Lied), Song von Michael Jackson aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Boyhood
 Girlhood